Brachymyrmex — рід мурашок підродини Formicinae.

Поширення 
Рід поширений, в основному, в неотропічному регіоні від Сполучених Штатів до Аргентини та Чилі, включаючи Карибські острови, але деякі види були інтродуковані в Японії та на Мадагаскарі.

Опис 
Brachymyrmex — рід дрібних мурашок, які, на перший погляд, демонструють невеликі морфологічні варіації. Для діагностики робочих представників роду запропоновано лише 9-членикові вусики та відсутність булави.

Класифікація 
Рід включає 44 види.

Примітки

Посилання 
 Bolton B (1995) «A new general catalogue of the ants of the world.», Harvard University Press, Cambridge, Mass, 504 pp.
 Brown WL Jr (1973) «A comparison of the Hylean and Congo-West African rain forest ant faunas.» In: Meggers BJ, Ayensu ES, Duckworth WD (Eds) Tropical forest ecosystems in Africa and South America: a comparative review, 161—185.
 
 

Мурашки
Роди перетинчастокрилих